Antônio Oliveira dos Santos, noto come Dimas – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Lincoln Henrique Oliveira dos Santos – calciatore brasiliano
 Ytalo José Oliveira dos Santos – calciatore brasiliano
 Wallace Oliveira dos Santos – calciatore brasiliano
 Wandeir Oliveira dos Santos – ex calciatore brasiliano
 William Oliveira dos Santos – calciatore brasiliano